Мендота има више значења:
 Мендота (Илиноис)
 Мендота (Калифорнија)
 Мендота (Минесота)